Xinyang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinyang (socken i Kina, Chongqing), 
 Xinyang (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar